Полуша́рие в стереометрии — половина шара.

Половина поверхности шара — полусфера — частный случай сферического сегме́нта. Если секущая плоскость проходит через центр шара, так что высота обоих сегментов равна радиусу сферы, то каждый из двух сферических сегментов называют полусферой.

В географии различают полушария Земли:
 Северное полушарие
 Южное полушарие
 Восточное полушарие
 Западное полушарие
 Полушарие суши
 Полушарие воды

В астрономии различают полушария небесной сферы Земли:
 Северное небесное полушарие
 Южное небесное полушарие

В биологии различают полушария головного мозга — левое и правое.